Mallalieu steht für:

 Ann Mallalieu, Baroness Mallalieu, britische Rechtsanwältin und Politikerin
 Mallalieu Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller